Gérard Depardieu (1948), Russisch acteur
 Élisabeth Guignot (1941), Franse actrice, als Élisabeth Depardieu getrouwd met Gérard van 1970 tot 1996
 Guillaume Depardieu  (1971-2008), Frans acteur, zoon van Gérard en Élisabeth
 Julie Depardieu (1973), Franse actrice, dochter van Gérard en Élisabeth